Rathauspark steht für
 Rathauspark (Berlin-Lichtenberg)
 Wilhelmsburger Rathauspark, Hamburg
 Rathauspark (Wien), Innere Stadt
 Maurer Rathauspark, Liesing, Wien